Alvardia arborescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Edward Fenzl. Alvardia arborescens ingår i släktet Alvardia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
arborescens